Viatxeslav Ivanov o Ivànov és el nom del següents personatges:

 Viatxeslav Vladímirovitx Ivanov (1955-2012) - actor rus de teatre, cinema i professor de música.
 Viatxeslav Vsévolodovitx Ivànov (1929–2017) - filòleg i traductor soviètic i rus.
 Viatxeslav Ivànovitx Ivànov (1866-1949) - Poeta simbolista rus, filòsof, filòleg i traductor.
 Viatxeslav Nikolàievitx Ivanov (nascut el 1938) -. Atleta rus (rem)